Jordane Hauert (né le  en Suisse) est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace.

Carrière 
Il joue au poste de défenseur. Formé au HC Ajoie, il fait ses débuts dans l'équipe professionnelle en 2002.

En , il rejoint le HC Bienne pour les play-out de LNA et joue son premier match dans l'élite le .

En 2004, il est sélectionné en équipe de Suisse pour jouer le championnat du monde des moins de 18 ans, et participe à sa remontée dans l'élite mondiale.

Pendant la saison 2012-2013, il est nommé capitaine du HC Ajoie et le restera jusqu'à sa retraite sportive.

En 2016, il gagne les playoffs avec le HC Ajoie, contre les Rapperswil-Jona Lakers. Le 2 février 2020, il gagne la coupe de Suisse après une ascension folle avec le HCA pour la première fois de son histoire, contre le HC Davos. Et il gagna en 2021 les playoffs avec le HC Ajoie, contre le EHC Kloten qui permet au HC Ajoie de renouer avec la National League.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2002-2003 || HC Ajoie || LNB || 20 || 1 || 1 || 2 || 2 || 5 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2003-2004 || HC Ajoie || LNB || 35 || 1 || 1 || 2 || 18 || || || || || 
|- 
| 2004-2005 || HC Ajoie || LNB || 3 || 0 || 1 || 1 || 0 || || || || || 
|-
| 2005-2006 || HC Ajoie || LNB || 43 || 1 || 1 || 2 || 28 || || || || || 
|- 
| 2006-2007 || HC Ajoie || LNB || 45 || 2 || 6 || 8 || 28 || 6 || 0 || 2 || 2 || 8
|-
| 2007-2008 || HC Ajoie || LNB || 49 || 6 || 20 || 26 || 24 || 14 || 1 || 6 || 7 || 12
|- 
| 2008-2009 || HC Ajoie || LNB || 47 || 8 || 33 || 41 || 61 || 10 || 0 || 5 || 5 || 8
|- 
| 2009-2010 || HC Ajoie || LNB || 46 || 10 || 28 || 38 || 24 || 7 || 1 || 3 || 4 || 4
|- 
| 2009-2010 || HC Bienne || LNA || - || - || - || - || - || 4 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 2010-2011 || HC Ajoie || LNB || 33 || 5 || 22 || 27 || 44 || 7 || 1 || 1 || 2 || 2
|- 
| 2011-2012 || HC Ajoie || LNB || 45 || 7 || 23 || 30 || 38 || 7 || 0 || 4 || 4 || 8
|-
| 2011-2012 || SC Langnau Tigers || LNA || - || - || - || - || - || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2012-2013 || HC Ajoie || LNB || 50 || 8 || 32 || 40 || 36 || 12 || 1 ||  3|| 4 || 22
|-
| 2013-2014 || HC Ajoie || LNB || 45 || 6 || 23 || 29 || 52 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2014-2015 || HC Ajoie || LNB || 38 || 3 || 26 || 29 || 28 || 6 || 0 || 8 || 8 || 4
|-
| 2015-2016 || HC Ajoie || LNB || 44 || 6 || 30 || 36 || 46 || 18 || 3 || 5 || 8 || 4
|-
| 2016-2017 || HC Ajoie || LNB || 48 || 15 || 37 || 52 || 38 || 10 || 2 || 9 ||11 || 4
|-
| 2017-2018 || HC Ajoie || SL || 39 || 6 || 18 || 24 || 4 || 11 || 2 || 6 || 8 || 2
|-
| 2018-2019 || HC Ajoie || SL || 44 || 6 || 26 || 32 || 12 || 7 || 1|| 2 || 3 || 0
|-
| 2019-2020 || HC Ajoie || SL || 44 || 7 || 22 || 29 || 26 || 4 || 0 || 1 || 1 || 6
|-
| 2020-2021 || HC Ajoie || SL || 39 || 1 || 27 || 28 || 36 || 16 || 0 || 8 || 8 || 10
|-
| 2021-2022 || HC Ajoie || NL || 51 || 0 || 7 || 7 || 26 || - || - || - || - || - 
|-
| 2022-2023 || HC Ajoie || NL ||  || - || - || - || - || - 

|2004 || Championnat du monde -18 || 5 || 2 || 0 || 2 || 6 ||Première place division I

Références 

Joueur suisse de hockey sur glace
Naissance en octobre 1986
Joueur du HC Ajoie
Joueur du HC Bienne
Joueur du SC Langnau Tigers
Défenseur de hockey sur glace